Vigil – czwarty album studyjny zespołu The Easybeats
 Vigil – nazwa synonimiczna rodzaju ryb Ammocrypta